Abborrvattnet kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborrvattnet, Halland, sjö i Varbergs kommun, 
Abborrvattnet (Lurs socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (10,1 ha)
Abborrvatten (Romelanda socken, Bohuslän), sjö i Kungälvs kommun,  (0,74 ha)
Abborrvattnet (Ströms socken, Jämtland, 712922-146073), sjö i Strömsunds kommun,  (79,8 ha)
Abborrvattnet (Ströms socken, Jämtland, 712991-145767), sjö i Strömsunds kommun,  (70,7 ha)
Abborrvattnet (Ströms socken, Jämtland, 712993-145820), sjö i Strömsunds kommun,  (22,6 ha)
Abborrvattnet (Ströms socken, Jämtland, 712999-145877), sjö i Strömsunds kommun,  (9,67 ha)
Abborrvattnet (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Abborrvattnet (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,8 ha)
Lill-Abborrvattnet, sjö i Sollefteå kommun,  (7,48 ha)
Stor-Abborrvattnet, sjö i Sollefteå kommun,  (18,8 ha)
Abborrvattnet (Fredrika socken, Lappland, 710023-161175), sjö i Åsele kommun,  (3,17 ha)
Abborrvattnet (Fredrika socken, Lappland, 712071-160340), sjö i Åsele kommun,  (64,8 ha)
Abborrvattnet (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (9,76 ha)

Se även
Abborravattnet, sjö i Varbergs kommun,  (7,37 ha)

Abborrevattnet kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborrevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Abborrevattnet (Mo socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun,  (2 ha)
Abborrevattnet, Bohuslän, sjö i Lilla Edets kommun, 
Stora Abborrevattnet, sjö i Uddevalla kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn